Национално веће или вијеће може бити:

 Национално веће за српски језик и писмо, стручно тело, основано 2002. године
 Српско национално вијеће, бивше политичко тело Срба у Хрватској, основано 1990. године
 Српско национално вијеће Славоније, Барање и Западног Срема, бивше политичко тело Срба у Славонији, Барањи и Западном Срему, основано 1991. године
 Српско национално веће Косова и Метохије, политичко тело Срба у АПКМ
 Српско национално веће северног Косова и Метохије, политичко тело Срба са севера АПКМ

Види још 
 Народно веће (вишезначна одредница)